Chris Reed (ur. 7 lipca 1989 w Kalamazoo, zm. 14 marca 2020 w Detroit) – amerykańsko-japoński łyżwiarz figurowy, startujący w parach tanecznych z Kaną Muramoto, a wcześniej z siostrą Cathy Reed. Trzykrotny uczestnik igrzysk olimpijskich (2010, 2014, 2018), brązowy medalista mistrzostw czterech kontynentów (2018), dwukrotny wicemistrz igrzysk azjatyckich (2011, 2017), medalista zawodów z cyklu Challenger Series oraz 10-krotny mistrzyni Japonii (2008–2011, 2013–2018). Zakończył karierę amatorską 31 grudnia 2019 roku.

Jego matka była Japonką, zaś ojciec Amerykaninem. Oprócz siostry Cathy (ur. 1987) z którą jeździł w parze, miał młodszą siostrę Allison (ur. 1994), również łyżwiarkę figurową występującą w parach tanecznych. 

Zmarł nagle 14 marca 2020 roku w Detroit na atak serca. Jego śmierć potwierdził rzecznik Japońskiej Federacji Łyżwiarskiej oraz jego siostra Allison.

Osiągnięcia

Z Kaną Muramoto (Japonia)

Z Cathy Reed (Stany Zjednoczone, Japonia)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy łyżwiarze figurowi
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Amerykańscy łyżwiarze figurowi
Urodzeni w 1989
Zmarli w 2020
Sportowcy zmarli w wyniku wypadków i powikłań